Юхин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Юхин, Иван Васильевич (1905—1990) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Юхин, Леонид Иванович (род. 1918) — советский актёр. 

 Юхина, Гертруда Георгиевна (род. 1939) — советская эстрадная певица